Колтрейн може да се отнася за:
 Джон Колтрейн (1926 – 1967), американски музикант
 Елар Колтрейн (р. 1994), американски актьор